Rasenkreuz steht für:

 Rasenkreuz von Eisenberg, siehe Eisenberg an der Raab #Marienerscheinung (Rasenkreuz von Eisenberg)
 Rasenkreuz in Meggen